Carron steht für folgende geographischen Objekte:

Orte:
 Carron (Irland) in der Grafschaft Clare
 Carron (Falkirk) im Falkirk Council area, Schottland
 Carron (Moray) in der Region Moray, Schottland

Flüsse:
 Carron (Dornoch Firth), Highland, Schottland
 Carron (Forth), Zufluss des Firth of Forth
 Carron (Kyle of Sutherland), Sutherland, Highland, Schottland
 Carron (Schottische See), Wester Ross, Highland, Schottland
 Carron River, Nebenfluss des Norman River in Queensland, Australien

Carron ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Carron (1900–1967), englischer Opernsänger (Tenor)
 Cheyenne Carron (* 1976), französische Filmregisseurin, Drehbuchautorin und Produzentin

 Guy-Toussaint-Julien Carron (1760–1821), französischer Priester und Philanthrop
 Owen Carron (* 1953), nordirischer Politiker
 Pernelle Carron (* 1986), französische Eistänzerin
 Philippe Carron (* 1944), Schweizer Autorennfahrer
 Pierre Carron (1932–2022), französischer Maler und Bildhauer
 René Carron (* 1942), französischer Bankier und Politiker
 Richard Anton Nikolaus Carron du Val (1793–1846), deutscher Politiker, Bürgermeister von Augsburg
 Schuyler Carron (1921–1964), US-amerikanischer Bobsportler
 Valentin Carron (* 1977), Schweizer Maler und Bildhauer
 William Carron (1821–1876), australischer Gärtner, Botaniker und Entdeckungsreisender
 William Carron, Baron Carron (1902–1969), britischer Gewerkschaftsfunktionär

Siehe auch:
 McCarron
 Caron